Drogheda může znamenat:

 Drogheda – irské přístavní město
 Drogheda (hudební skupina) – americká grindcoreová hudební skupina
 Drogheda United – irský fotbalový klub